Espyville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Espyville (Ohio), im Marion County
 Espyville (Pennsylvania), im Crawford County